Uigorliup Ikerasaa bezeichnet:
 Uigorliup Ikerasaa (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uigorliup Ikerasaa (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland